Tereza Beranová (ur. 23 listopada 1998) – czeska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Dukla Liberec.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 26 stycznia 2015 roku, podczas zawodów Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2015 w Liechtensteinie w miejscowości Steg, gdzie uplasowała się na 51. pozycji na dystansie 7,5 km stylem klasycznym.
W Pucharze Świata zadebiutowała 15 grudnia 2018 roku w Davos, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 50. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas pierwszego etapu Tour de Ski 2018/2019 we włoskim Toblach, gdzie uplasowała się na 26. miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi 

Czescy biegacze narciarscy
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1998